Бо́люс (, от  — ком, кусок).

 Болюс — бурые, жёлтые и красные глины, содержащие большое количество оксида железа и использующиеся как красители.
 Болюс — в физиологии пищеварения и гастроэнтерологии — кусок пищи, глоток жидкости, рефлюксат, пузырь газа, проходящие через глотку и пищевод в прямом или ретроградном направлении.
 В фармакологии:
 Крупная пилюля (массой свыше 0,5 г);
 Относительно большой объём жидкости или дозы лекарственного средства, вводимый внутривенно. Например, болюсное введение контрастного препарата — методика контрастного усиления в компьютерной томографии.